O Liga Regional (ou Insular) de Santiago de 2011-12 foi uma temporada do Campeonato Regional de Futebol de Santiago Sul, organizado pela Associação Regional de Futebol de Santiago Sul (ARFSS). 

Houve um total de 20 clubes naquela temporada, sendo 10 na Primeira, e outros 10 na Segunda Divisão.

O campeão do torneio foi o Sporting Clube da Praia, que conquistou o primeiro título e classificou-se para o Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2012.

Clubes

Primeira Divisão

 Académica da Praia
 FC Boavista
 Celtic - Achadinha de Baixo
 Desportivo da Praia
 AD Ribeira Grande
 Sporting Clube da Praia
 ADSC Tchadense - Achada de Santo Antônio
 CD Travadores
 GD Varanda - Achadinha de Baixo
 Vitória FC

Segunda Divisão
Asa Grande
 Bairro
 Delta
Fiorentina - Calabaceira
Jentabus
Kuminidade
 Lapaloma
Unidos do Norte - Achada Grande
GDRC Vila Nova - bairro de Vila Nova

Resumo da Temporada
A edição 2012 da Campeonato Regional (ou Insular) teve a Sporting Clube da Praia.

Classificação Final

Primeira Divisão

Segunda Divisão
1a: AD Bairro/ADESBA

Campeão

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional de Zona Sul de Santiago de Futebol á site de FCF
 

Temporadas da Liga Insular de Santiago (Zona Sul)
2011 em Cabo Verde
2012 em Cabo Verde
Década de 2010 na Ilha de Santiago